Nicodemo Scarfo – mafioso statunitense italoamericano 
 América Scarfò – anarchica argentina di origini italiane
 Scarfo (famiglia) – famiglia mafiosa italoamericana